Carteira de habilitação pode ser:

Carteira nacional de habilitação (Trânsito)
Carteira de habilitação de amador (Navegação)

Desambiguação